Ivanovskij o Ivanovsky  può riferirsi a:

Dmitrij Iosifovič Ivanovskij
Ivanovskij rajon
18814 Ivanovsky